WAP peut faire référence à:
 Wireless Access Point, un appareil de connexion sans fil aux réseaux de télécommunications ;
 Wireless Application Protocol, un protocole de communication informatique destiné aux terminaux mobiles ;
 WAP, une chanson de Cardi B.